Etioholandiol (5β-androstandiol) may refer to:

 3α,5β-Androstandiol (5β-androstan-3α,17β-diol; etioholan-3α,17β-diol) – endogeni intermedijar epiandrosterona
 3β,5β-Androstandiol (5β-androstan-3β,17β-diol; etioholan-3β,17β-diol) – endogeni intermediate epietioholanolona

Vidi još
 Androstandiol
 Androstendiol
 Androstandion
 Androstendion
 Androstanolon
 Androstenolon